Cizinec může být:

 cizinec – občan jiného státu
 Cizinec (román) – román Alberta Camuse
 Cizinec přichází – román Miky Waltariho

název několika filmů
 Cizinec (film, 1946) – americký noir film v originále The Stranger režiséra Orsona Wellese 
 Cizinec (film, 1967) – italsko-francouzské drama v originále Lo Straniero režiséra Luchina Viscontiho 
 Cizinec (film, 1997) – americký thriller v originále The Stranger in the House  režiséra Rodney Gibbonse
 Cizinec (film, 1999) – francouzsko-španělsko-italské drama v originále Mirka režiséra Rachida Benhadja
 Cizinec (film Nového Zélandu, 2003) – novozélandský thriller v originále The Strangers režisérky Gaylene Prestonové
 Cizinec (film USA, 2003) – americký akční film v originále The Foreigner režiséra Michaeal Oblowitze
 Cizinec (film, 2006) – americký romantický film v originále Down in the Valley režiséra Davida Jacobsona
 Cizinec (film, 2010) – americký film v originále The Tourist režiséra Floriana Henckela von Donnersmarcka

Reference